6. etape af Tour de France 2020 var en 191 km lang , som blev kørt den 3. september 2020 med start i  og mål i .

Efter et soloudbrud vandt Aleksej Lutsenko fra  med 55 sekunders forspring til spanske Jesús Herrada fra .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle hjemmeside 

06